De Rally van San Remo 1983, formeel 25º Rallye Sanremo, was de 25e editie van de rally van San Remo en de tiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 121e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Verslag 
Lancia reed voor eigen publiek een rally uit het boekje, waarin de betrouwbaarheid van het materiaal de doorslag gaf in het behalen van hun eerste titel bij de constructeurs sinds 1976. De resultaten van het Audi team waren te onregelmatig om het seizoen compleet te domineren, en ook in San Remo toonde het materiaal zich opnieuw kwetsbaar, waardoor een goede klassering voor hun rijders hier ontbrak. Lancia won in de handen van Markku Alén, met teamgenoten Walter Röhrl en Attilio Bettega eindigend op een tweede en derde plaats respectievelijk.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

San R
Rally van San Remo